«Painkiller» —en español: «Calmante»— es una canción interpretada por la cantante española Edurne, escrita por Gen Rubin, Keith Follese y Adrienne Follese.

Fue lanzada en marzo de 2014 como segundo sencillo de su quinto álbum Climax.

Formatos 

Descarga digital

Sencillos de 2014
Sencillos de Edurne